Урадинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Шамильском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Урада.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана